The Lady In Red – cortometraggio animato del 1935 diretto da Friz Freleng
 The Lady in Red – film del 1979 diretto da Lewis Teague
 The Lady in Red – singolo di Chris de Burgh del 1986